Unterseeboot 89 ou U-89 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 89, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1916 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un  autre sous-marin avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-89, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui a coulé le  après être entré en collision avec le SMS Frankfurt, renfloué le , dérivé de sa route sur le chemin de sa reddition le ; pris à IJmuiden et démoli à Dordrecht en 1920.
L'Unterseeboot 89, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940